Scoresbysund nach William Scoresby
heißt der in Ostgrönland (Tunu) gelegene längste Fjord der Welt (dänisch: Scoresby Sund, grönländisch: Kangertittivaq)
ist der dänische Name der grönländischen Siedlung Ittoqqortoormiit
ist der dänische Name der vormaligen Gemeinde (1963 bis 2008), heute Distrikt Ittoqqortoormiit